Џон Хигинс (; рођен 18. маја 1975, Wishaw, Шкотска) је професионални играч снукера. Четири пута је био победник светског првенства у снукеру од укупно 31 освојених титула.

Каријера

Успеси

Рангирана финала: 55 (31 победа, 24 пораза)

Успех на светском првенству по сезонама 

Легенда:
 КВ = Пораз у квалификацијама
 xР = Пораз у -{x}- Рунди
 ЧФ = Четвртфинале
 ПФ = Полуфинале
 Ф = Финале
 П = Победа

Максимални брејкови

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1975.
Шкотски играчи снукера